Альфред-Франсуа-Фредерик-Филипп де Крой-Дюльмен (; 22 декабря 1789 — 14 июля 1861, Дюльмен (Вестфалия), герцог де Крой, пэр Франции, князь фон Дюльмен и Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса — французский и прусский государственный деятель.

Биография 

Сын герцога Огюста-Луи-Филиппа-Эмманюэля де Кроя и Анны-Виктюрньены-Анриетты де Рошешуар-Мортемар.

Унаследовал от отца сеньорию Дюльмен в прусской Вестфалии и обширные земельные владения в Бельгии и Франции, в том числе землю Крой в Пикардии. В том же году, по праву наследования, был призван в Палату пэров. Формально являлся пэром, но в заседаниях в Люксембургском дворце не участвовал.

В 1824 году назначен наследным членом коллегии князей  прусской Вестфалии. Вошел в число медиатизированных князей, получив титул светлейшего высочества (altessse sérénissime), с правом передачи по наследству, в соответствии с дипломом австрийского императора от 9 сентября 1825.

В 1847 году стал наследственным членом Прусской Палаты господ.

В 1850 году Альфред фон Крой приказал изловить последние два десятка , обитавших в его владениях, и поместил их в специальный загон в . Позднее его сын создал для дюльменских пони отдельный заповедник Wildpferdebahn.

В 1860 году герцог купил большой земельный участок под Дюльменом, где были начаты работы по устройству ландшафтного парка.

Семья 

Жена (21.06.1819): Элеонора цу Зальм-Зальм (1794—1871), дочь князя Константина Александра Йозефа цу Зальм-Зальм и графини Марии Вальпурги фон Штенберг

Дети:

 Леопольдина Августа Иоганна Франциска фон Крой (9.08.1821—26.05.1907). Муж (14.07.1841, Дюльмен): принц Эммануэль де Крой-Сольр (1811—1865)
 Рудольф фон Крой (13.03.1823—8.02.1902), герцог фон Крой-Дюльмен. Жена 1) (15.09.1853): Натали де Линь (1835—1863), дочь принца Эжена I де Линя и Натали де Тразеньи; 2) (22.09.1884): Мария Элеонора цу Зальм-Зальм (1842—1891), дочь князя Максимилиана цу Зальм-Зальм
 Алексис Вильгельм Зефирин Виктор фон Крой (13.01.1825—28.08.1898). Жена (18.06.1853): Франциска цу Зальм-Зальм (1833—1908), дочь князя Максимилиана цу Зальм-Зальм
 Эмма Августа фон Крой (26.06.1826—17.01.1909)
 Георг Виктор фон Крой (30.06.1828—15.04.1879). Жена (22.01.1862): Мари-Элен Луиза де Лорж (1841—1910), дочь герцога Эмерика де Лоржа
 Анна Франциска фон Крой (24.01.1831—2.07.1887). Муж (30.07.1864): Ипполит де Моретон, маркиз де Шабрилан (1828—1900)
 Берта Розина фон Крой (12.05.1833—7.02.1906). Муж (16.04.1862): барон Игнац фон Ландсберг-Фелен (1830—1915)
 Габриэлла Генриетта фон Крой (5.01.1835—22.09.1905). Муж (28.01.1837): принц Шарль де Полиньяк (1827—1904)
 Альберт фон Крой (16.05.1837—21.04.1838)
 Клотильда фон Крой (2.11.1840—29.03.1841)

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 80 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. II. — P.: Bourloton, 1890, pp. 226—227
 Vapereau G. Croy-Dulmen (Alfred-François-Frédéric-Philippe) / Dictionnaire universel des contemporains. — P.: L. Hachette et Cie, 1858. — p. 455

Ссылки 

 
 
 

Гранды Испании
Пэры Франции
Французские эмигранты времён Французской революции
Члены Прусской Палаты господ
Дом де Крой
Герцоги де Крой